Le Somerset est un comté d'Angleterre. Ce nom peut également désigner d'autres lieux ou des personnes.

Toponyme

Afrique du Sud 
 Somerset East, une localité d'Afrique du Sud ;
 Somerset West, une localité d'Afrique du Sud ;

Australie 
 , localité du Queensland  ;
 , localité de Tasmanie  ;

Canada 
 Somerset, une municipalité du Manitoba ;
 l'île Somerset, une île de l'archipel arctique canadien ;

États-Unis 
Quatre comtés américains portent le nom de . C'est également le nom de plusieurs localités :
 Somerset, une localité du Kentucky ;
 Somerset, ville située dans le Maryland ;
 Somerset, une localité du Massachusetts ;
 Somerset, une communauté non-incorporée et une census-designated place du New Jersey ;
 Somerset, localité dans l’État de New York ;
 Somerset, une localité de l'Ohio ;
 Somerset, une localité de Pennsylvanie ;
 Somerset, une localité du Texas ;
 Somerset, une localité du Vermont ;

Royaume-Uni 
Le Somerset est un comté d'Angleterre. C'est également le nom de :
 l'île Somerset, une île des Bermudes.
 Somerset (circonscription du Parlement européen)

Personnes

Prénom 
 Somerset Gough-Calthorpe (1865-1937), officier de marine britannique ;
 William Somerset Maugham (1874-1965), écrivain britannique ;
 Somerset Maxwell (1905-1942), militaire et homme politique britannique.

Nom de famille 

 Arthur Somerset (1851-1926), écuyer du Prince de Galles ;
 Charles Somerset (1660-1698), aristocrate anglais ;
 
 
 James Somersett ou Somerset, esclave américain libéré en 1772 ;
 Mary Somerset (v. 1630-1715), noble anglaise, jardinière et botaniste ;

Titre 
Comte de Somerset et duc de Somerset sont des titres de la pairie d'Angleterre. Leur détenteur peut être appelé « Somerset », c'est en particulier le cas de :
 Edward Seymour, premier duc de Somerset (vers 1506-1552), régent au nom d'Édouard VI ;

Autres 
 , série télévisée américaine créée en 1970.

Homonymie de titre